Уильям Честер Джордан (William C. (Chester) Jordan; род. 7 апреля 1948, Чикаго, Иллинойс) — американский -медиевист, специалист по средневековой Европе 6-го — 14-го веков, в особенности по истории Франции и по крестовым походам.
Доктор философии (1973), профессор Принстона, с которым связана вся его карьера, в 2008—2017 гг. заведующий там кафедрой истории.
Член Американского философского общества (2000), Американской академии медиевистики (ее президент в 2014—2015), член-корреспондент Британской академии (2018). Отмечен Henry Allen Moe Prize in the Humanities (2012).

Афроамериканец.
Окончил Рипон-колледж (бакалавр истории и математики, а также русистики, 1969). В 1973 году получил степень доктора философии по истории в Принстоне, в штат которого зачислен в тот же год и где ныне именной профессор (Dayton-Stockton Professor) истории, в 2008—2017 гг. заведующий кафедрой истории. В 1994-99 гг. директор Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies.
В 2009—2010 гг. президент . 
Член Американской академии искусств и наук (2009).
Начинал как историк государства. Учился у него Hussein Fancy.

Отмечен принстонской Howard T. Behrman Award for Distinguished Achievement in the Humanities (2003) и Princeton President’s Award for Distinguished Teaching (2002). Также удостоился Distinguished Alumni Award от альма-матер Рипон-колледжа.
Почётный доктор права Гарвардского университета (июнь 2019).
 Почётная степень Оксфорда (2022)

Шеф-редактор Приложения к Dictionary of the Middle Ages (Charles Scribner’s Sons, 2003). Соредактор The Capetian Century, 1214-1314 (Brepols, 2017). Высоко оценен им тематически труд Николаса Мортона "The Mongol Storm".

Книги 
 Louis IX and the Challenge of the Crusade: A Study in Rulership (Princeton University Press, 1979)
 From Servitude to Freedom: Manumission in the Sénonais in the Thirteenth Century (University of Pennsylvania Press, 1986)
 The French Monarchy and the Jews from Philip Augustus to the Last Capetians (University of Pennsylvania Press, 1989)
 Women and Credit in Pre-Industrial and Developing Societies (University of Pennsylvania Press, 1993; яп. пер. 2004)
 The Great Famine: Northern Europe in the Early Fourteenth Century (Princeton University Press, 1996) — отмечена 
 Ideology and Royal Power in Medieval France: Kingship, Crusades and the Jews (2001)
 Europe in the High Middle Ages (Penguin, 2001; итал. пер. 2013; кит. пер. 2018) — том в серии 
 Unceasing Strife, Unending Fear: Jacques de Thérines and the Freedom of the Church in the Age of the Last Capetians (Princeton University Press, 2005)
 A Tale of Two Monasteries: Westminster and Saint-Denis in the Thirteenth Century (Princeton University Press, 2009)
 Men at the Center: Redemptive Governance under Louis IX (Central European University Press, 2012)
 From England to France: Felony and Exile in the High Middle Ages (Princeton University Press, 2015)
 The Apple of His Eye: Converts from Islam in the Reign of Louis IX (Princeton University Press, 2019; фр. пер. 2020 {Рец.: , , }) {Рец.}
 Servant of the Crown and Steward of the Church:  The Career of Philippe of Cahors (2020) {Рец.}

Примечания

Ссылки 
 https://history.princeton.edu/people/william-chester-jordan
 http://www.teaglefoundation.org/About/Board/Members/William-Chester-Jordan

европеисты
франковеды
Историки Крестовых походов
Медиевисты по алфавиту
Медиевисты США
Члены Американского философского общества
Президенты Американской академии медиевистики
Члены Американской академии искусств и наук
Члены-корреспонденты Британской академии
Профессора Принстонского университета
доктора философии по истории
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Католического университета Америки